Moosauer ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Moosauer (* 1943), deutscher Politiker (CSU), Arzt, Hobby-Archäologe und Museumskoordinator
 Sigmund Moosauer (1877–1944), deutscher Arzt und erster Sanitätschef der Kriegsmarine